Mouhoun – burkińska nazwa Wolty Czarnej
 Mouhoun – prowincja w Burkina Faso

Zobacz też 
 Region Boucle du Mouhoun w Burkinie Faso